Данкансон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Данкансон, Альберт (1911—2000) — канадский хоккеист, чемпион зимних Олимпийских игр 1932 года (и по совместительству чемпион мира) в составе сборной Канады.
 Данкансон, Роберт Скотт (1821—1872) — американский художник пейзажист и портретист, участник Школы реки Гудзон.